Papa Gregori II (Roma, ? - 731), Papa (715 -731)
 Gregori II d'Agrigent (Agrigent, 559 - 630), eclesiàstic venerat com a sant
 Gregori II de Tusculum, fill del comte Alberic III de Tusculum a qui succeí com a comte i senyor de Roma amb el càrrec de cònsol
 Gregori II de Xipre, religiós grec que fou patriarca de Constantinoble (1283-1289)